DK85 steht für:
 Droga krajowa 85, eine Landesstraße in Polen

DK-85 steht für:
 Region Sjælland, ISO-3166-2-Code der dänischen Region

DK85